Miejscowości w USA:
 Yakutat (Alaska) – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Yakutat
Okręgi w USA:
 okręg Yakutat (ang. Yakutat City and Borough) – w stanie Alaska